Sviní hora kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Sviní hora (berg i Tjeckien), 
 Slamník, berg, Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar